XA puede referirse a:

Tecnología 
 Scion xA,  automóvil del segmento B desarrollado por el fabricante japonés Toyota.
 X/Open XA, especificación X/Open para el Procesamiento de transacciones distribuidas (DTP).
 CD-ROM XA, conjunción del formato CD-ROM y el CD-I.

Otros 
 Amanecer Dorado (Χρυσή Αυγή, Chrysí Avgí, siglas griegas ΧΑ), partido político griego de extrema derecha.

Siglas